Kelowna—Lake Country est une circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.

Circonscription fédérale 

La circonscription se situe au sud de la Colombie-Britannique, représentant la ville de Kelowna, le comté de Lake Country et Central Okanagan.

Les circonscriptions limitrophes sont Colombie-Britannique-Southern Interior, Okanagan—Shuswap et Okanagan—Coquihalla.

Historique 
La circonscription fut créée en 1996 sous le nom de Kelowna avec une partie de la circonscription d'Okanagan-Centre. En 2003, le nom changea pour adopter celui qu'elle possède actuellement.

Résultats électoraux 

Source : Élections Canada

Notes et références

Voir aussi 
Kelowna—Lake Country — Statistique Canada
Kelowna—Lake Country — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique
Kelowna